Гамейро () — фамилия.
 Гамейро, Альфредо Роке (1864—1935) — португальский живописец, график.
 Гамейро, Кевин (род. 1987) — французский футболист.
 Гамейро, Кори (род. 1993) — австралийский футболист португальского происхождения.